Abwicklung steht für:

 Abwicklung (Wirtschaft), allgemein die Durchführung eines Rechtsgeschäfts
 Abwicklung (Recht), rechtlich ein Vorgang von vorübergehender oder endgültiger Regelung eines Sachverhalts
 speziell die Auflösung eines Unternehmens, die Liquidation
 Abwicklung (Finanzmanagement), die Abteilung, die für den Zahlungsverkehr von Finanzinstrumenten zuständig ist
 die mathematischer Formulierung des Abrollens eines Fadens, siehe Evolvente
 Abwicklung (Darstellende Geometrie), Ausbreitung einer Fläche in eine Ebene
 Abwicklung (Technisches Zeichnen), zeichnerische Darstellung des abgewickelten Körpers
 Blechabwicklung, ungebogener Zustand eines Bleches
 Abwicklung (Druck), im Druckwesen speziell der wirksame Umfang eines Druckzylinders
 Abwicklung (Schach), der durch einen Spieler herbeigeführter Abtausch von Schachfiguren

Abwickler steht für:
 Liquidator (Tschernobyl)
 Zuführeinheit einer Rollenoffsetdruckmaschine

Siehe auch:
 Abwickelbare Fläche